Pastore (Hirte) ist die italienische Form von Pastor und der Familienname folgender Personen:

 Affonso Celso Pastore (* 1939), brasilianischer Ökonom
 Cesare Pastore, italienischer Automobilrennfahrer
 Giampiero Pastore (* 1976), italienische Fechter 
 Giulio Pastore (1902–1969), italienischer Politiker
 Javier Pastore (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Joaquin Pastore (* 1981), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 John O. Pastore (1907–2000), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)
 Pierfranco Pastore (1927–2015), italienischer Geistlicher, Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche
 Piero Pastore (1903–1968), italienischer Fußballspieler und Schauspieler
 Rodrigo Pastore (* 1972), argentinischer Basketballtrainer
 Sergio Pastore (1932–1987), italienischer Filmemacher
 Vincent Pastore (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 William Pastore (* ~1949), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Pasteur, Paster, Pastoors